Туа́н — скорочений варіант французького імені Антуан. Під цією назвою відомі такі художні твори:
 Туан — новела Гі де Мопассана, видана 1885 року;
 Туан — збірка творів Гі де Мопассана, видана 1886 року.